Simalungun (regentschap), regentschap in Noord-Sumatra, Indonesië
 Simalungun (Pematang Siantar), een desa in Pematang Siantar, Noord-Sumatra, Indonesië